Il singolare del Shanghai Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Magnus Norman era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Rainer Schüttler ha battuto in finale 6–3, 6–4 Michel Kratochvil.

Teste di serie

  Andre Agassi (primo turno)
  Rainer Schüttler (campione)
  Michel Kratochvil (finale)
  Francisco Clavet (semifinali)

 Álex Calatrava (primo turno)
 Andrej Stoljarov (primo turno)
 Lars Burgsmüller (primo turno)
 Andrew Ilie (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Shanghai Open 2001
ATP Tour 2001